В данной статье представлен список районов города Дубай в Объединённых Арабских Эмиратах. Город разделён на 9 областей, которые в свою очередь разделяются на районы.

В Дубае насчитывается более 200 районов, общий список которых с основными показателями приведён ниже.

Примечания

Ссылки 
 Население районов Дубая (2010)
 
 

Районы Дубая